Levkokhóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Levkokhóri (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Levkokhóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar